Ярунь — название населённых пунктов:
 
 Ярунь — деревня в Кезском районе Удмуртии (Россия).
 Ярунь — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области Украины.